Alberto Rossi – attore italiano
 Alberto Rossi – politico italiano
 Alberto Rossi – nobile italiano appartenente al casato della famiglia Rossi di Parma